Le tournoi d'Aix-en-Provence est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 19 au .

Robin Lesh remporte le simple dames. En finale, elle bat Jitka Horcickova.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gail Sherriff et Carol Sherriff.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Aix-en-Provence

Navigation 

dames 1965
Aix-en-Provence
Sport en France en 1965
Tennis en avril 1965